Die All England 1921 fanden vom 2. bis zum 6. März 1921 in London statt. Es war die 18. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum siebenten Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel, Herreneinzel und im Mixed verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1921
1921
Sportveranstaltung in der City of Westminster